Тара́с Миха́йлович Лазаро́вич (; 22 апреля 1982, Чинадиево, Закарпатская область, УССР, СССР) — украинский футболист, нападающий.

Биография 
Первым профессиональным клубом была кировоградская «Звезда». В 2005 году перешёл в запорожский «Металлург». В Высшей лиге дебютировал 15 октября 2006 года в матче против полтавской «Ворсклы» (2:1). Летом 2009 года перешёл в луганскую «Зарю». В команде дебютировал 18 июля 2009 года в матче против киевского «Арсенала» (0:0).

12 февраля 2012 года подписал контракт с «Мордовией». Летом 2012 года покинул команду и вернулся в запорожский «Металлург».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Жемчужина» Одесса